Saïd Senhaji (né en 1968), chanteur marocain de chaâbi ;
 Moha Sanhaji (né en 1999), footballeur marocain ;
 Ranya Senhaji (née en 2002), footballeuse internationale marocaine évoluant aux États-Unis.

Patronyme marocain